Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Maori:

  – cacciatorpediniere della prima classe Tribal, varato nel 1909 e affondato nel 1915.
  – cacciatorpediniere della seconda classe Tribal, varato nel 1936 e affondato nel 1942.